Cedar Fork ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Fork (North Carolina)
 Cedar Fork (Ohio)
 Cedar Fork (Tennessee)
 Cedar Fork (Virginia)